Cotton Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cotton Hill (Alabama)
 Cotton Hill (Georgia)
 Cotton Hill (West Virginia)

Siehe auch:
 Cotton Hill Township